Osoby o tym nazwisku:
 Astrid Krag – duńska polityk
 Frederik Krag – duński dyplomata i polityk
 Jens Otto Krag – duński polityk
 Ole Krag – norweski oficer i konstruktor

Zobacz też:
 Krąg